Il singolare del torneo di tennis Black Forest Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Simon Greul che ha battuto in finale Matthias Bachinger 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Christophe Rochus (secondo turno)
 Kristof Vliegen (semifinali)
 Jurij Ščukin (semifinali)
 Rubén Ramírez Hidalgo (secondo turno)

 Younes El Aynaoui (primo turno)
 Matthias Bachinger (finale)
 Daniel Brands (quarti di finale)
 Adrian Mannarino (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Black Forest Open 2008